

Geografia
Andorra
 Coma Pedrosa – montagna di Andorra
Spagna
 Pedrosa de Duero – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Pedrosa de la Vega – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Pedrosa de Río Úrbel – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Pedrosa del Páramo – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Pedrosa del Príncipe – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Pedrosa del Rey – comune della comunità autonoma di Castiglia e León

Persone
 Adrià Pedrosa (1998) – calciatore spagnolo
 André Pedrosa (1997) – calciatore portoghese
 Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero (1660 circa-...) – avvocato spagnolo
 Cyril Pedrosa (1972) – disegnatore e fumettista francese
 Daniel Pedrosa (1985) – pilota motociclistico spagnolo
 Geraldo Pedrosa de Araújo Dias, nome d'arte Geraldo Vandré (1935) – cantante e compositore brasiliano
 Roberto Gomes Pedrosa, conosciuto solo come Pedrosa (1913-1954) – calciatore e dirigente sportivo